

Geografia 
 Kala – villaggio del comune di Boura (Burkina Faso)
 Kala – villaggio del comune di Legmoin (Burkina Faso)
 Kala – villaggio della regione di Žalalabad (Kirghizistan)
 Kala – città del Punjab (Pakistan)
Kala – circoscrizione del distretto di Nkasi (Tanzania)

Musica 
 Kala – album di M.I.A. del 2007

Personaggi 
 Kala – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Kala – personaggio delle Tartarughe Ninja
 Kala – la scimmia che salva Tarzan in Tarzan delle Scimmie

Persone 
 Hüseyin Kala – calciatore turco
 Juhani Kala – cestista finlandese
 Risto Kala – cestista finlandese

Altro 
 Kāla – parola sanscrita per "tempo"

Pagine correlate 
Kahla